Per ferrovia Milano–Saronno–Como s'intende una relazione passeggeri regionale Trenord che utilizza:
 la ferrovia Milano–Saronno
 la ferrovia Saronno–Como